Lamarque steht für:
 Lamarque (Gironde), eine französische Gemeinde im Département Gironde
 Lamarque (Avellaneda), eine argentinische Gemeinde im Departamento Avellaneda (Río Negro)
 Lamarque (Teerose), weiß oder hellgelb blühend, eine frühe Sorte der Teerose (Rose)

Lamarque ist der Familienname folgender Personen:
 Jaurés Lamarque Pons (1917–1982), uruguayischer Pianist und Komponist
 Jean Maximilien Lamarque (1770–1832), französischer General
 Jean-Baptiste Théodore Lamarque d'Arrouzat (1762–1834), französischer General
 François Lamarque (1753–1839), französischer Politiker
 Libertad Lamarque (1908–2000), argentinische Schauspielerin und Sängerin
 Yves Lamarque (* 1967), französischer Ruderer

Siehe auch:
 Lamarck